Стрыгин — фамилия; имеет женскую форму Стрыгина.

 Стрыгин, Александр Васильевич (1920—1999) — советский писатель.